Satsuma steht für:
 Provinz Satsuma, ehemalige Provinz im Süden Japans
 Satsuma (Halbinsel), die westliche von zwei langen Halbinseln im Süden von Kyūshū und südlicher Abschnitt der gleichnamigen Provinz
 Satsuma (Han), ein Lehen im Gebiet der Provinz Satsuma
 Satsuma (Kagoshima), eine Kleinstadt, frühere Hauptstadt der Provinz Satsuma
 Satsuma-gun (Kagoshima), Landkreis um die Gemeinde Satsuma 
 Satsuma (Frucht), eine Zitrusfrucht
 Satsuma (Schnecken), eine Gattung von Landschnecken
 Satsuma (Schiff), ein japanisches Schlachtschiff
 Satsuma-Klasse, eine japanische Schlachtschiffklasse

Orte im Südosten der Vereinigten Staaten (vermutlich benannt nach den dort angebauten Satsuma-Früchten):
 Satsuma (Alabama)
 Satsuma (Florida)
 Satsuma (Louisiana)
 Satsuma (Texas)
 Satsuma Heights

Satsuma ist der Name von:
 Kenpachiro Satsuma (* 1947), japanischer Schauspieler, der in mehreren Godzilla-Filmen mitwirkte

Siehe auch:

 Satsuma-Halbinsel
 Satsuma-Porzellan 
 Satsuma-Rebellion